La Collada d'en Blancart és una collada situada a 273,2 m alt en el contrafort de la Serra de l'Albera que baixa del Puig Neulós, en el límit dels termes comunals de Sureda i la Roca d'Albera, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord). És al límit de llevant del terme, a migdia d'una de les zones més boscoses del terme.

Referències 

Geografia de la Roca d'Albera
Colls de Sureda